Pingree peut faire référence à : 

 Chellie Pingree (née en 1955), femme politique américaine.
 David Pingree (1933-2005), historien des sciences américain.
 Pingree (Dakota du Nord), ville américaine dans l'État du Dakota du Nord.

Homonymie de patronyme